Nam Nguyen, né le  à Ottawa, est un patineur artistique canadien. Il est champion du monde junior en 2014. Il fait ensuite ses débuts en Grand Prix chez les seniors l'hiver suivant et termine troisième dès sa première compétition, le Skate America.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique canadien
Naissance à Ottawa
Naissance en mai 1998